Dicrurus occidentalis — вид воробьиных птиц из семейства дронговых (Dicruridae). Вид был впервые описан в 2018 году на основании генетического и морфологического изучения африканских дронго.

Распространение 
Dicrurus occidentalis обитают в Западной Африке, где распространены от Сенегала до части Нигерии, расположенной к западу от реки Нигер. Предпочитают жить во вторичных и галерейных лесах.

Ближайшими родственниками представителей вида являются Dicrurus sharpei, с которыми их пути разошлись примерно 1,3 млн лет назад. Эти два вида можно отличить по разной ширине и высоте клюва, а от других видов западноафриканских дронго Dicrurus occidentalis отличаются своим тускло-пурпурно-синим блеском.

Специалисты долго не замечали существование этого вида, так как дронго из Западной Африки долгое время не изучали так пристально, как живущих в других частях континента.

Примечания 

Дронговые
Птицы Африки
Животные, описанные в 2018 году